Mecaer è un'azienda del settore aeronautico nata nel 1992 da uno spin off di AgustaWestland, con sede a Borgomanero nell'ex stabilimento Savoia-Marchetti ed è specializzata nella progettazione e costruzione di sistemi di equipaggiamenti tecnologici primari (sistemi di atterraggio, sistemi di controllo di volo, sistemi di attuazione idraulica, meccanica, elettroidraulica ed elettromeccanica) destinati al settori elicotteristico e ad aerei di medio-piccole dimensioni, principalmente business jet e velivoli addestratori, nonché di sistemi tecnologico-funzionali di cabina (infotainment, noise reduction) per gli interni velivolo. Essa volge anche una serie di servizi nell’alveo delle revisioni e manutenzioni (Maintenance Repair Overhail, Refurbishment) di velivoli e di parti di velivolo

L'attuale Mecaer Aviation Group è il risultato di acquisizioni e fusioni, tra le quali principalmente l’incorporazione della italiana S.E.I. Servizi Elicotteristici Italiani S.p.A.

Mecaer Aviation Group è attualmente holding dell’omonimo gruppo, di cui fanno parte l’italiana SAT (Società Aeroporto del Tronto) S.p.A., la statunitense MAG Inc. (Philadelphia – PE) e la canadese Mecaer America Inc. (Laval – Qc).

Fa parte del Distretto Aerospaziale del Piemonte e della Lombardia, del Polo MESAP, partecipa ai principali programmi industriali del settore, con gli OEM (Original Equipment Manufacturers) di riferimento: Leonardo, Bell Helicopter Textron, Airbus Helicopters, Russian Helicopters e componentisti (Collins Aerospace).

Storia 
Nei primi anni di vita la società viene ceduta da AgustaWestland ad un gruppo di investitori privati italiani, i quali avviano un progetto di sviluppo per fasi successive, che include operazioni di private equity – con l’ingresso nel capitale di investitori istituzionali- significativi investimenti in nuovi prodotti e tecnologie, acquisizioni societarie.

Nel tempo ottiene tutte le principali certificazioni del settore come organizzazione di engineering, di produzione e di manutenzione, in base alle normative aeronautiche EASA (European Aviation Safety Agency), FAA (Federal Aviation Administration, TC (Transport Canada) oltre a tutte le principali Industry Standard (AS/EN 9100 : 2016) ed a quelle del Ministero della Difesa (AER-Q-2110).

Ad oggi é una società per azioni partecipata da:

 Fly One S.p.A. - 75,8%
 S.B.I. S.p.A. (holding degli investitori storici) - 22,4%
 Bruno Spagnolini (Amministratore delegato) - 1,8%

Negli anni 2000 viene realizzata la struttura operativa che si articola in quattro principali stabilimenti, Borgomanero, Monteprandone, Filadelfia, Laval (Canada), una unità locale a Vergiate presso Leonardo (azienda), un ufficio commerciale a Dallas, ed il centro stile MAG Design Studio a Roma.

Dal 2019 Mecaer inizia la collaborazione con Gruppo Ferretti, avviando una linea di attività per il settore nautico, concentrata nel segmento degli allestimenti e completamenti dei interni, sfruttando l’esperienza maturata nel settore aeronautico. Nel 2018 consegue anche il Boat Builder Award, che fa seguito a numerosi altri riconoscimenti ottenuti nel campo dello stile e dell’industrial design per il settore aerospace, come l’International Yacht and Aviation Award (2015). Negli stessi anni Mecaer si dota di un sistema di governance secondo il modello delle società quotate e sviluppa un sistema di reporting integrato basato su principi di trasparenza e di responsabilità sociale.

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende costruttrici di elicotteri
Aziende aeronautiche italiane